Kaitan ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kaitan (1871–nach 1922), österreichischer Opernsänger, Theaterschauspieler (Bariton, später Tenor), Gesangspädagoge, Theaterregisseur sowie Orchesterleiter 
 Elizabeth Kaitan (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin und Model